Northern Football Alliance 1896–97 var den syvende sæson af den engelske fodboldliga Northern Football Alliance. Ligaen havde deltagelse af 14 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Hebburn Argyle FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Siden sidste sæson var Division 2 blevet nedlagt, og man vendte altså tilbage til at afvikle ligaen i én division.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Donmouth – Northern Football Alliance

Noter 

Sæsoner i Northern Football Alliance
Fodbold i 1896
Fodbold i 1897